McVaugh ist der Familienname folgender Pesonen:

 Michael R. McVaugh (* 1938), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Rogers McVaugh (1909–2009), US-amerikanischer Botaniker